Liquido – stato della materia
 Liquido – gruppo musicale tedesco
 Liquido – album dell'omonimo gruppo musicale